Plush – film del 2013
 Plush – singolo degli Stone Temple Pilots del 1993
 Plush – località dell'Oregon